«Чужая страна» () — драматический триллер режиссёра Ким Фаррант по сценарию Майкла Киниронса и Фионы Серес. В главных ролях снялись Николь Кидман, Джозеф Файнс и Хьюго Уивинг. Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 23 января 2015 года.

Сюжет 
Кэтрин и Мэттью Паркеры пытаются приспособиться к новой жизни в городке Натгари, они ведут уединённый образ жизни. Перед крупной песчаной бурей их двое детей-подростков Лили и Том пропадают. Поисковую операцию возглавляет полицейский Дэвид Рей. Растущие подозрения и слухи настраивают местных жителей против Паркеров, превращая их жизнь в ад.

В ролях 
 Николь Кидман — Кэтрин Паркер
 Джозеф Файнс — Мэттью Паркер
 Хьюго Уивинг — Дэвид Рай
 Мэддисон Браун — Лили Паркер
 Лиза Флэнаган — Корин
 Николас Хэмилтон — Томми
 Мартин Дингл Уолл — Нил МакФерсон
 Бенедикт Харди — Ник
 Шон Кинан — Стив Робертсон
 Мейн Уайатт — Бёрти

Съёмки 
20 октября 2013 года Николь Кидман, Гай Пирс и Хьюго Уивинг получили роли в фильме, финансированием которого занялась компания «Screen Australia». Макдара Келлер и Наоми Уэнк выступили продюсерами картины, режиссёром стала Ким Фаррант, а сценарий написали Фиона Серес и Майкл Киниронс. Другие роли в картине получили Лиза Флэнэган, Мэйн Уайатт и Николас Хэмилтон. 13 марта 2014 года Джозеф Файнс заменил выбывшего из проекта Гая Пирса. 27 марта 2014 года Мэддисон Браун получила роль в картине. 27 марта стало известно, что съёмки начнутся в Сиднее в последнюю неделю марта. Съёмки также проходили в округе Кановиндра и городе Броукен-Хилл, и продолжились до 31 марта 2014 года.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-триллеры Австралии
Фильмы-триллеры Ирландии
Фильмы на английском языке
Фильмы Австралии 2015 года